Folmava (deutsch „Vollmau“) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Dolní Folmava („Unter-Vollmau“), Ortsteil von Česká Kubice
 Horní Folmava („Ober-Vollmau“), Ortsteil von Česká Kubice